Herbel, peut faire référence à :

Toponyme 
 Herbel ou Herbil, village du nord de la Syrie

Patronyme 
 Charles Herbel (1656-1702 ou 1703), peintre français